Cronologia degli incontri partite della nazionale di pallacanestro femminile dell'Italia dal 2011.

2011-2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021-

2021

2022

Note 

Incontri 2011